Gouvernement Rama peut désigner ces gouvernements albanais :

Gouvernement Rama  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Rama  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Rama  depuis le .